Lestoidea bezeichnet zwei Taxa der Libellen:

Lestoidea (Überfamilie)
Lestoidea (Gattung)